

Personnalités 

 Eystein Erlendsson (mort en 1188), archevêque de Nidaros ;
 Haukr Erlendsson (mort en 1334), écrivain islandais ;
 Magnus Erlendsson (mort en 1117), comte des Orcades, saint catholique.